Calambre puede designar a las siguientes entradas:

 Espasmo muscular, contracción involuntaria de los músculos que cursa con dolor leve o intenso.
 Pequeño choque eléctrico que puede sufrir una persona por accidente o por descarga electrostática.
 Calambre, álbum de 2020 de la cantante argentina Nathy Peluso.
 Calambre Tour, su gira musical de 2021.